Ла Рибера има више значења:

 Ла Рибера (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Рибера (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Рибера (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Рибера (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Рибера (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику